Esposizione internazionale di Bruxelles (1897) – fiera mondiale tenutasi a Bruxelles nel 10 maggio 1897 all'8 novembre 1897.
 Esposizione internazionale di Bruxelles (1910) – fiera mondiale tenutasi a Bruxelles nel 23 aprile al 1º novembre 1910.
 Expo 1958